Le mot irrationnel peut désigner :
 l'irrationalité, contraire de ce qui est rationnel ;
 en mathématiques, un nombre irrationnel.
 en philosophie, ce qui est inaccessible à la seule raison. L'irrationnel désigne aussi bien le sentiment (par exemple, le sentiment de la nature) que l'expérience de l'action volontaire : un sentiment ou un acte sont intrinsèquement irrationnels dans la mesure où ils irréductibles dans leur réalité spécifique. Est irrationnel, en un sens plus large, ce que nous ne pouvons connaître que par l'intuition, ce qui n'est pas conceptuel (par exemple, la réalité du mode extérieur de Kant).

Voir aussi
 
 Théorie des perspectives

Notes et références